Eupithecia geminata är en fjärilsart som beskrevs av Alpheus Spring Packard 1873. Eupithecia geminata ingår i släktet Eupithecia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
geminata